Ертель () — прізвище німецького походження, також топонім.

Прізвище 
 Ертель Олександр Дмитрович

Топонім 
 Ертель (Верхнєхавський район)